Hollender ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Hollender (* 1965), deutsche Judaistin und Hochschullehrerin
 Frank Hollender (* 1959), deutscher Leichtathlet
 Julian Hollender (1938–2010), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Juliane Hollender (* 1964), deutsche Umweltchemikerin
 Louis François Hollender (1922–2011), französischer Mediziner, Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
 Martin Hollender (* 1965), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Paul Hollender (1883–1950), deutscher Rauchwarenhändler